Frenza puede referirse a:
 Frenza (Ames), aldea española de la parroquia de Tapia, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Frenza (Boqueijón), lugar español de la parroquia de Sub-Cira, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.